Miguel Ângelo Falcão de Oliveira (ur. 4 stycznia 1995) – portugalski motocyklista, obecnie ścigający się w klasie MotoGP.

Kariera 
Mając jedynie 4 lata, Miguel Oliveira ukończył na 4 miejscu krajowe mistrzostwa MiniGP, otrzymał też za to od portugalskiej federacji nagrodę. Jego pierwszym większym sukcesem było wygranie w 2005 mistrzostwa Portugalii MiniGP, w 2006 powtórzył ten wyczyn. W 2009 był trzeci w mistrzostwach Hiszpanii, a w 2010 walczył z Maverickiem Viñalesem do ostatniego wyścigu o tytuł mistrza, ostatecznie przegrywając różnicą 2 punktów. Debiut w MMŚ nastąpił wraz z 2011, Miguel dosiadał Aprilii, ale nie zanotował żadnych znaczących rezultatów gromadząc 44 punkty i kończąc na 14 miejscu. Kolejny rok był już znacznie lepszy, Oliveira dostał do dyspozycji motocykl Suter Honda i dołączył do jednego z lepszych zespołów stawki, Estrella Galicia 0,0, dwa razy stawał na podium i skończył całe zmagania na 8.

Po tamtym sezonie dołączył do najmniej utytułowanego zespołu w stawce, Mahindry, jego kolegą zespołowym był doświadczony Hiszpan, Efren Vazquez. Oliveira, przy dobrym wsparciu ze strony całego zespołu, który zrobił wielkie postępy względem 2012, zajął 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, znów dwa razy kończył wyścigi na podium. Portugalczyk pozostał w 2014 w Mahindrze, natomiast w kolejnym sezonie przeniósł się do Red Bull KTM Ajo. Początkowo zajmował dalsze pozycję, zaś od GP San Marino rozpoczął szaleńczy pościg za Dannym Kentem, od tego czasu do końca sezonu uzbierał aż 140 punktów, ale to nie wystarczyło do pokonania Brytyjczyka. Portugalczyk na sezon 2016 związał się z Leopard Racing, w którym partnerem Oliveiry będzie Kent.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Klasy wyścigowe

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1995
Portugalscy kierowcy MotoGP